Villeneuve  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2001–2014 Jean-Claude Grene
2014–2020 Catherine Verges

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 Prefektúrák

Gironde megye települései